24-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу проходил с 9 августа 2015 года по 21 мая 2016 года с участием 10 клубов. Чемпионский титул защитил агдамский «Карабах», завоевавший золотые медали в 3-й раз подряд и в 4-й в истории.    
  
Чемпионат Азербайджана по футболу сезона-2015/16 проводился по принципу «каждый с каждым» в 2 круга (на своём и поле соперника).

Клуб, занявший 10-е место в итоговой таблице чемпионата, вылетал в Первый дивизион после соблюдения процедуры выбывания команд из Премьер-лиги.

Клуб, занявший первое место в Первом дивизионе-2015/16, получал право выступать в сезоне-2016/17 в чемпионате Азербайджана.

Участники

Итоговая таблица 

С "Рявана" было снято 6 очков.

Результаты матчей

Примечания

Источники 
 Официальный сайт чемпионата Азербайджана по футболу
 На сайте WildStat
 PREMYER LIQA

Чемпионат Азербайджана по футболу
Азербайджан
Футбол
Футбол